Andrew Bird ist der Name folgender Personen:

* Andrew Bird (Filmeditor) (* 1957), britischer Filmeditor und Übersetzer
 Andrew Bird (Ruderer) (* 1967), neuseeländischer Ruderer
 Andrew Bird (Musiker) (* 1973), US-amerikanischer Musiker